William Russell (ou Bill, Billy, Willy) peut se référer à plusieurs personnalités :

 William Russell (v. 1558–1613), général anglais ;
 William Russell (1616–1700),  duc de Bedford, militaire anglais ;
 William Russell (1639-1683), (fils de William Russell,  duc de Bedford), homme politique anglais ;
 William Russell (1777–1813), organiste et compositeur britannique ;
 William Russell (1767–1840), parlementaire britannique ;
 William Russell (1809-1872), 8 duc de Bedford, homme politique britannique ;
 William Hepburn Russell (1812–1872), homme d'affaires américain ;
 William Howard Russell (1820-1907), journaliste britannique, correspondant de guerre ;
 George William Russell (1852–1893),  de Bedford, homme politique britannique ;
 William Russell (1857–1896), gouverneur du Massachusetts ;
 George William Russell (1867–1935), poète, peintre, critique et économiste irlandais ;
 William Russell (1880–1933), joueur de rugby écossais ;
 William Russell (1884–1929), acteur et réalisateur américain ;
 William D. Russell (1908–1968), réalisateur américain ;
 William Russell (né en 1924), acteur britannique ;
 Bill Russell (1934-2022), basketteur américain ;
 Willy Russell (né en 1947), acteur, scénariste et compositeur britannique ;
 William Russell (né en 1965), lord-maire de Londres.